Bolmen (meer)
 Bolmen (plaats)